Rogatec (gemeente)
 Rogatec (plaats)
 Rogatec nad Želimljami